L'Ultranacionalisme palingenètic és un concepte relacionat amb el feixisme genèric, formulat pel politòleg britànic Roger Griffin. L'element clau d'aquesta idea és la creença que el feixisme pot ser definit pel seu mite clau, és a dir: el d'una revolució per tal d'assolir un "renaixement nacional"—palingenèsia. Griffin argüeix que la síntesi única de la palingenèsia i l'ultranacionalisme diferència al feixisme del para-feixisme i altres ideologies autoritàries i nacionalistes. Això és el que ell anomena el "mínim feixista", sense el qual no hi ha feixisme.

Origen 
La idea va ser proposada per primer cop al llibre de 1991 The Nature of Fascism, i va ser expandida en un article titulat "Staging the Nation's Rebirth: The Politics and Aesthetics of Performance in the Context of Fascist Studies" al volum de 1994 Fascism and Theatre: The Politics and Aesthetics in the Era of Fascism.

Roger Griffin argüeix que el feixisme usa el "mite palingenètic" per atreure grans masses de votants que han perdut la seva fe en la política i religió tradicionals, i els promet un futur més brillant sota el govern feixista. Aquesta promesa no està feta exclusivament per feixista: altres ideologies polítiques també incorporen alguns aspectes palingenètics en els seus programes de partit, ja que els polítics gairebé sempre prometen millorar la situació.

Els moviments polítics més radicals sovint volen derrocar l'antic ordre, el qual és vist com a decadent i aliè a la població corrent. Aquesta potent i energètica demolició de l'antiga manera de funcionar pot requerir alguna forma de revolució o batalla, però aquesta es representa com a gloriosa i necessària. Aquests moviments comparen per tant el passat (recent) amb el futur, el qual es presenta com un renaixement de la societat després d'un període de decaïment i misèria. El mite palingenètic també pot possiblement fer referència al retorn a una edat d'or en la història del país, de tal forma que el passat sigui un full de ruta cap a un millor demà, amb un règim associat que superficialment en recorda a un de reaccionari. El feixisme es distingeix per ser la única ideologia que enfoca fortament la revolució en el seu mite, o tal com Griffin diu:

A través d'aquest procés hi haurà un gran líder que lluitarà amb els representants del vell sistema amb el recolzament de les masses. Aquestes tenen un sol objectiu: crear el seu nou futur. Tenen infinita fe en el seu heroi mític ja que representa tot allò en el que creuen. Amb aquest, el país s'aixecarà com una au fènix de les cendres de la corrupció i de la decadència.

Referències 

Feixisme